Die Abkürzung VPU steht für:

 Visual … oder auch Video Processing Unit, siehe Grafikprozessor
 Vector Processing Unit, siehe Vektorprozessor
 Pädagogische Universität Vilnius, heute eine Abteilung der Vytautas-Magnus-Universität, Vilnius, Litauen
 Verband Portugiesischer Unternehmen in Deutschland, Vereinigung von in Deutschland tätigen Unternehmern mit Bezug zu Portugal
 Vinzenz Pallotti University, römisch-katholische Privatuniversität in Vallendar, Rheinland-Pfalz 

vpu steht für:
 viral protein u, der Name eines viralen Proteins, siehe Lentiviren #vpu.

VPU